Amazonina är ett släkte av kackerlackor. Amazonina ingår i familjen småkackerlackor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Småkackerlackor
Amazonina